Le qualificazioni del singolare  maschile del Rogers Cup 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Alex Bogomolov, Jr. (qualificato)
  Lu Yen-Hsun (ultimo turno)
  Philipp Petzschner (qualificato)
  Tobias Kamke (qualificato)
  Alejandro Falla (qualificato)
  Flavio Cipolla (qualificato)
  Marsel İlhan (ultimo turno)

 Michael Russell (qualificato)
 Matthew Ebden (ultimo turno)
 Marinko Matosevic (ultimo turno)
 Serhij Bubka (primo turno)
 Fritz Wolmarans (primo turno)
 Michael Yani (qualificato)
 Amer Delić (ultimo turno)

Qualificati 

  Alex Bogomolov, Jr.
  Michael Yani
  Philipp Petzschner
  Tobias Kamke

  Alejandro Falla
  Flavio Cipolla
  Michael Russell

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2011
ATP World Tour 2011